MPS je zkratka, která může znamenat:

 Master production schedule – česky Hlavní plán výroby, důležitá součást plánování ve výrobním podniku
 Mezinárodní právo soukromé – soubor právních norem upravujících soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem
 Meta Programming System – vývojový nástroj od JetBrains

Zkratky